Барду — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Барду, Аженор (1829—1897) — французский политик и публицист.
 Барду, Иоганн (XVIII век) — художник-портретист, работавший в России.
 Барду, Карл Вильгельм (1770-е — после 1842) — художник-портретист, работавший в России.
 Барду, Пауль Иосиф (англ., 1745—1814) — художник-портретист, работавший в Германии. 
 Барду, Ребекка (род. 1963) — американская порноактриса.
 Барду, Эммануэль (англ., 1744—1818) — немецкий скульптор швейцарского происхождения, брат Пауля Иосифа Барду, отец Карла Вильгельма Барду.

Топоним 
 Барду — коммуна в губернии Тромс в Норвегии.